Chasselas peut désigner :

Lieux ou communes 
 Chasselas, une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, région de Bourgogne-Franche-Comté ;

Cépages 
 le chasselas, un cépage blanc ;
 le Chasselas de Thomery, un cépage blanc reconnu naguère pour son raisin de table ;
 le Chasselas de Talhouet, un autre nom du cépage blanc madeleine angevine ;

Produits de la vigne 
 le chasselas de Moissac, une appellation d'origine contrôlée de raisin de table du cépage chasselas ;
 le chasselas d'Alsace, un vin d'Alsace fait à partir du raisin du cépage chasselas ;
 ou encore d'autres vins blancs faits à partir du cépage chasselas.